W charakterze konstruktora Honda rywalizowała w Formule 1 w latach 1964–1968 oraz, po przejęciu BAR, 2006–2008, odnosząc w sumie trzy zwycięstwa. Powstały na bazie Hondy Brawn zdobył w 2009 roku tytuły mistrzowskie w klasyfikacji kierowców i konstruktorów. Większe sukcesy japoński koncern odnosił w Formule 1 w charakterze dostawcy silników – samochody napędzane silnikami Honda zdobywały tytuły w klasyfikacji konstruktorów przez sześć lat z rzędu, w latach 1986–1991.

Wyniki 

W nawiasie wskazano całkowitą liczbę punktów uzyskaną w sezonie, jeśli różniła się od liczby punktów, które dany kierowca uzyskał w Hondzie.Źródła: chicanef1, statsf1

Zespół fabryczny

Inne zespoły 
Tabela obejmuje niefabryczne zespoły korzystające z samochodów Honda.

Dostawca silników 
Źródła: chicanef1, statsf1

Statystyki

Podsumowanie

Kierowcy 

|}

Informacje techniczne

Przypisy 

Honda
Honda